Шмир, Бенедикт (Benedikt Schmier; 1682—1744) — немецкий канонист.
 Шмир, Франц (Frantz Schmier; 1680—1728) — немецкий канонист.

Примечания